Carda puede referirse a:

 la aldea española de Carda, en Villaviciosa, Asturias;
 la herramienta para limpiar la lana carda
 el nombre común de la planta Dipsacus fullonum; o
 el nombre común de la planta Arundo donax.